Begu est un nom propre roumain et Bégu est un nom propre français. Ils peuvent faire référence à :

Toponyme 

 , localité du Județ de Buzău dans la province de Muntenia en Roumanie.

Hydronyme 
 , rivière de Roumanie, affluent du .

Patronyme 
Bégu est un patronyme français. Begu est un patronyme roumain.
 Irina-Camelia Begu (1990-), joueuse de tennis roumaine ;
 Jacques Bégu (1957-), joueur français de rugby à XV.

Patronyme roumain
Patronyme français
Toponymie roumaine